Сено́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 570 км на південь від Парижа, 100 км на схід від Тулузи, 45 км на південний схід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 31 особи у працездатному віці (15-64 років) 18 були активні, 13 — неактивні (показник активності 58,1%, у 1999 році було 66,7%). З 18 активних працювало 16 осіб (9 чоловіків та 7 жінок), безробітних було 2 (1 чоловік та 1 жінка). Серед 13 неактивних 4 особи були учнями чи студентами, 4 — пенсіонерами, 5 були неактивними з інших причин.

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сено на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн